Peucedanum altum är en flockblommig växtart som beskrevs av William Philip Hiern. Peucedanum altum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
altum